Алисон Џени (; 19. новембар 1959) је америчка глумица.

Филмографија 

|-
| 1989. || Ко је убио Патаконга? || -{Who Shot Patakango?}- || гђица Пени ||
|-
| 1989. || Смртно смешно || -{Dead Funny}- ||Џенифер ||
|-
| 1994. || Каубојски начин || -{The Cowboy Way}- ||рачунарски оператер ||
|-
| 1994. || Вук || -{Wolf}- ||гошћа на журци ||
|-
| 1994. || Чудо у 34. улици || -{Miracle on 34th Street}- || жена у божићној радњи||
|-
| 1995. || Повратака кући || -{Heading Home}- ||Мери Полански ||
|-
| 1996. || Шетање и ћаскање|| -{Walking and Talking}- || Гам Пулер ||
|-
| 1996. || Велико вече || -{Big Night}- || Ен ||
|-
| 1996. ||Верна || -{Faithful}- || продавачица ||
|-
| 1996. ||Сарадница || -{The Associate}- || Сенди ||
|-
| 1996. ||Анита Либерти || -{Anita Liberty}- || гинеколошкиња ||
|-
| 1997. || Интимни делови || -{Private Parts}- || Ди Ди ||
|-
| 1997. || Ледена олуја || -{The Ice Storm}- || Дот Халфорд ||
|-
| 1997. || Џулијан По|| -{Julian Po}- || Лајла Лич ||
|-
| 1998. || Председничке боје || -{Primary Colors}- || гђица Волш ||
|-
| 1998. || Предмет моје наклоности || -{The Object of My Affection}- ||Констанс Милер ||
|-
| 1998. || Уљези || -{The Impostors}- || Максин ||
|-
| 1998. || Шест дана, седам ноћи || -{Six Days Seven Nights}- ||Марџори ||
|-
| 1998. || Позната личност|| -{Celebrity}- || Евелин Ајзакс ||
|-
| 1999. || 10 ствари које мрзим код тебе|| -{10 Things I Hate About You}- || гђа Перки ||
|-
| 1999. || Цркни лепотице||| -{Drop Dead Gorgeous}- || Лорета ||
|-
| 1999. || Америчка лепота || -{American Beauty}- || Барбара Фитс||
|-
| 2000. || Болничарка Бети || -{Nurse Betty}- || Лајла Бренч ||
|-
| 2002. || Сати|| -{The Hours}- || Сали Лестер ||
|-
| 2003. || Потрага за Немом|| -{У потрази за Немом}- || Пич (глас) ||
|-
| 2003. || Како се суочити || -{How to Deal}- || Лидија Мартин ||
|-
| 2004. || Пикадили Џим || -{Piccadilly Jim}- || Јуџин Крокер ||
|-
| 2004. || Зимска краткодневница|| -{Winter Solstice}- || Моли Рипкин ||
|-
| 2005. || Странци са слаткишима || -{Strangers with Candy}- || Алис ||
|-
| 2005. || Избрисани || -{The Chumscrubber}- || Али Стифл ||
|-
| 2005. || Наша звезда || -{Our Very Own}- || Џоун Витфилд ||
|-
| 2006. || Преко ограде|| -{Over the Hedge}- || Гледис (глас) ||
|-
| 2007. || Лак за косу||| -{Hairspray}- || Пруди Пинглтон ||
|-
| 2007. || Џуно || -{Juno}- || Brenda "Bren" MacGuff ||
|-
| 2008. || Лепи ружни људи || -{Pretty Ugly People}- || Сузен ||
|-
| 2009. || Савршен дом || -{Away We Go}- || Лили ||
|-
| 2009. || Како смо преживели рат || -{Life During Wartime}- || Триш Мејплвуд ||
|-
| 2011. || Маргарет || -{Margaret}- || Рањена жена/Моника Патерсон ||
|-
| 2011. || Хиљаду речи || -{A Thousand Words}- || Саманта Дејвис ||
|-
| 2011. || Служавке || -{The Help}- || Шарлот Филан ||
|-
| 2012. || Ћерка најбољег пријатеља || -{The Oranges}- || Кејти Остроф ||
|-
| 2012. || Ударен громом || -{Struck by Lightning}- || Шерил Филипс ||
|-
| 2012. || Слободне уметности || -{Liberal Arts}- || Џудит Ферфилд ||
|-
| 2013. || Лето за сећање || -{The Way, Way Back}- || Бети Томпсон ||
|-
| 2013. || Дани и ноћи || -{Days and Nights}- || Елизабет ||
|-
| 2013. || Ружне речи || -{Bad Words}- || др Бернис Диган ||
|-
| 2013. || Веруј ми || -{Trust Me}- || Мег ||
|-
| 2013. || Најсјајнија звезда || -{Brightest Star}- || астрономкиња ||
|-
| 2014. || Теми || -{Tammy}- || Деб ||
|-
| 2014. || Господин Пибоди и Шерман || -{Mr. Peabody & Sherman}- || гђа Грунион (глас) ||
|-
| 2014. || Сценариста љубави || -{The Rewrite}- || Мери Велдон ||
|-
| 2014. || Get On Up || -{Get On Up}- || Кети ||
|-
| 2015. || Дежурна неугледна другарица || -{The DUFF}- || Доти Пајпер ||
|-
| 2015. || Шпијуни || -{Spy}- || Илијен Крокер ||
|-
| 2015. || Малци || -{Minions}- || Меџ Нелсон (глас) ||
|-
| 2016. || Талула || -{Tallulah}- || Маргарет "Марго" Муни ||
|-
| 2016. || У потрази за Дори || -{Finding Dory}- || Пич (глас) || камео
|-
| 2016. || Дом госпођице Перегрин за чудновату децу || -{Miss Peregrine's Home for Peculiar Children}- || др Ненси Голан/гдин Барон ||
|-
| 2016. || Девојка из воза || -{The Girl on the Train}- || детективка Рајли ||
|-
| 2017. || Ја, Тоња || -{I, Tonya}- || Лавона Голден ||
|-
| 2017. || Пси на сунцу || -{	Sun Dogs}- || Роуз Чипли ||
|-
| 2017. || Догађај монументалних пропорција || -{A Happening of Monumental Proportions}- || ||
|-
| 2019. || Кева || -{Ma}- || др Брукс ||
|-
| 2019. || Породица Адамс || -{The Addams Family}- || Марго Нидлер (глас) ||
|-
| 2019. || Оне су бомбе || -{Bombshell}- || Сузан Естрич ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
| 1991. ||Мортон и Хејз || -{Morton & Hayes}- || Беатрис Колдикот-Хејз||епизода: -{Than}-
|-
| 1992. ||Ред и закон || -{Law & Order}- || Нора||епизода: -{Star Struck}-
|-
| 1993. || Мртва зона || -{Blind Spot}- || Дорин||ТВ филм
|-
| 1993–1995 ||Звезда водиља || -{Guiding Light}- || Џинџер||непознате епизоде
|-
| 1994. ||Ред и закон || -{Law & Order}- || Ен Медсен||епизода: -{Old Friends}-
|-
| 1996. ||Венземаљци у породици || -{Aliens in the Family}- || Директорка Шерман ||епизода: -{A Very Brody Tweeznax}-
|-
| 1996. ||Козби || -{Cosby}- || Медицинска сестра||епизода: -{Happily Ever Hilton}-
|-
| 1997. || Не наноси зло || -{...First Do No Harm}- || др Мелани Абасак||ТВ филм
|-
| 1998. ||Дејвид и Лиза || -{David and Lisa}- || Аликс||ТВ филм
|-
| 1999–2006 ||Западно крило || -{The West Wing}- || Клодија Џин Крејг||145 епизода
|-
| 2000. ||Женска ствар || -{A Girl Thing}- || Кети Макормак||ТВ филм
|-
| 2001–2002 ||Фрејжер || -{Frasier}- || Филис (глас)/Сузана||2 епизоде
|-
| 2003. ||Краљ брда || -{King of the Hill}- || Лора||епизода: -{Full Metal Dust Jacket}-
|-
| 2005. ||Трава || -{Weeds}- || Слоун||епизода: -{Than}-
|-
| 2007. ||Два и по мушкарца || -{Two and a Half Men}- || Беверли||епизода: -{My Damn Stalker}-
|-
| 2008–2013 ||Фића и Феђа || -{Phineas and Ferb}- || Шарлин Дуфеншмиц(глас) ||9 епизода
|-
| 2010–2015 ||Породични човек || -{Family Guy}- || разни ликови (глас) ||3 епизоде
|-
| 2010. ||Изгубљени || -{Lost}- || "Мајка" ||епизода: -{Across the Sea}-
|-
| 2011. || Господин Саншајн|| -{Mr. Sunshine}- || Кристал Коен||13 епизода
|-
| 2012. ||На слово, на слово Р || -{The Big C}- || Рита Штраус||епизода: -{Life Rights}-
|-
| 2013. ||Потпредседница || -{Veep}- || Џенет Рејланд||епизода: -{First Response"}-
|-
| 2013–2015 ||Доктори за секс || -{Masters of Sex}- || Маргарет Скали||9 епизода
|-
| 2013–2021 ||Мама || -{Mom}- || Бони Планкет||главна улога
|-
| 2014. ||Интернет терапија || -{Web Therapy}- || Џуди Фрик||2 епизоде
|-
| 2016. ||Симпсонови || -{The Simpsons}- || Џулија (глас) ||епизода: -{Friends and Family}-
|-
| 2017. ||Амерички тата || -{American Dad!}- || Џеси(глас) ||епизода: -{Family Plan}-
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1959.
Људи из Бостона
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Еми
Добитници награде БАФТА
Амерички гласовни глумци
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози